Torremenga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torremenga (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Torremenga (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar